La rue Miriam-Makeba, en hommage à la chanteuse et militante politique sud-africaine Miriam Makeba, est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue Miriam-Makeba à Bobigny ;
 Rue Miriam-Makeba à Lyon ;
 Rue Miriam-Makeba à Saint-Denis.

Autres 
Il existe également :
 le passage Miriam-Makeba dans le  arrondissement de Paris ;
 l'esplanade Miriam-Makeba à Villeurbanne.

Bibliographie 
 Rue Miriam Makeba sur Openstreetmap

Homonymie de toponyme